O nome Picumnus pode remeter aos seguintes artigos da Wikipédia:

Picumnus (mitologia) é uma divindade romana do crescimento, irmão de Pilumno.
Picumnus é um gênero de ave da família Picidae.

Desambiguação